Монреаль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Аойс. Занимает площадь 22,5 км². Население — 389 человек (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Instituto de estadística de Navarra
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra
 Bernardo Estornés Lasa - Auñamendi Encyclopedia (Euskomedia Fundazioa)

Муниципалитеты Наварры